

Олбург — місто, штат Вермонт
 Олбург — селище, штат Вермонт

Див. також 
 Албург